Súmate puede referirse a:

 Súmate (Cataluña), plataforma de castellanohablantes a favor de la independencia de Cataluña.
 Súmate (Venezuela), asociación civil venezolana.